Miejscowości w Kanadzie:
 La Prairie – miasto w prowincji Quebec, w regionie Montérégie
Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 La Prairie – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Adams
 La Prairie – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Itasca
 La Prairie – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock
Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 La Prairie (ang. La Prairie Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Marshall
 La Prairie (ang. La Prairie Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Clearwater
 La Prairie (ang. La Prairie Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Spink
 La Prairie (ang. La Prairie Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock